Het ATP-toernooi van Estoril 1993 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 29 maart tot en met 4 april 1993. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Estoril
1993